En Pologne, Koniewo désigne :

 Koniewo (Lidzbark Warmiński)
 Koniewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.